

Cabeça de série

 Rafael Nadal (Quarta Rodada)
 Roger Federer (Campeão)
 Andy Murray (Quartas de Final)
 Novak Djokovic (Terceira Rodada)
 Juan Martín del Potro (Semi Final)
 Andy Roddick (Quarta Rodada)
 Gilles Simon (Terceira Rodada)
 Fernando Verdasco (Quarta Rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Quarta Rodada)
 Nikolay Davydenko (Quartas de Final)
 Gaël Monfils (Quartas de Funal)
 Fernando González (Semi Final}
 Marin Čilić (Quarta Rodada)
 David Ferrer (Terceira Rodada)
 James Blake (Primeira Rodada)
 Tommy Robredo ''(Quartas de Final)

<ol start="17">
 Stanislas Wawrinka ''(Terceira Rodada)
 Radek Štěpánek ''(Terceira Rodada)
 Tomáš Berdych ''(Primeira Rodada)
 Marat Safin ''(Segunda Rodada)
 Dmitry Tursunov ''(Primeira Rodada)
 Mardy Fish ''(Primeira Rodada)
 Robin Söderling ''(Final)
 Jürgen Melzer ''(Terceira Rodada)
 Igor Andreev ''(Terceira Rodada)
 Ivo Karlović (Primeira Rodada)
 Rainer Schüttler ''(Primeira Rodada)
 Feliciano López ''(Segunda Rodada)
 Philipp Kohlschreiber ''(Quarta Rodada)
 Victor Hănescu ''(Quarta Rodada)
 Nicolás Almagro ''(Terceira Rodada)
 Paul-Henri Mathieu ''(Terceira Rodada)

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino